Burtscher ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Burtscher (* um 1660/65–1730), deutscher Baumeister
 Christian Burtscher (* 1950), österreichischer Politiker (Salzburger Bürgerliste/GRÜNE), Landtagsabgeordneter
 Erika Burtscher (* 1956), österreichische Politikerin (ÖVP) und Lehrerin
Martin Burtscher (* 1951), österreichischer Sportwissenschaftler, Sportmediziner und Hochschullehrer
 Otto Burtscher (1910–1991), Geschäftsführer der Gewerbesektion der Handelskammer und Rotkreuzpräsident in Vorarlberg
 Renate Burtscher (* 1954), österreichische Redakteurin und Moderation
 Sophia Burtscher (* 1990), österreichische Schauspielerin
 Wolfgang Burtscher (* 1959), österreichischer Jurist und EU-Beamter